Фонер () — англоязычная фамилия; известные носители:
 Фонер, Наоми (род. 1946) — американская сценаристка и кинорежиссёр.
 Фонер, Филип (1910—1994) — американский историк-марксист.
 Фонер, Эрик (род. 1943) — американский историк, специалист по XIX веку.